Czarnów peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Czarnów, village du powiat de Piaseczno 
 Czarnów, village du powiat de Wołomin
 Czarnów, village du powiat de Varsovie-ouest
dans d'autres voïvodies
 Czarnów, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Czarnów, village de la voïvodie de Łódź
 Czarnów, village de la voïvodie de Lubusz